Това е списък на кметовете (демарси) на южния македонския град Негуш (Науса), Гърция.

Бележки